Die Communauté d’agglomération du Grand Dole ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Jura in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 19. Dezember 2007 gegründet und umfasst 47 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Dole.

Historische Entwicklung 
Der im Jahr 2007 gegründete Gemeindeverband hatte zuletzt 42 Mitgliedsgemeinden. Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 wurde er auf weitere fünf Gemeinden aus dem aufgelösten Verband Communauté de communes Nord-Ouest Jura ausgedehnt.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Grand Dole
Gemeindeverband im Département Jura
Gegründet 2007